Novelas+ – tematyczny kanał grupy Canal+, w całości poświęcony emisji telenowelom południowoamerykańskim i tureckim. Kanał nadaje w godzinach 5:00-4:25

Dostępność 
 Canal+ - pozycja 29, 99 | Canal+ online
Polsat Box - pozycja 439
 Orange - pozycja 249
Netia - pozycja 137
INEA - pozycja 48, 254
Play Now | Play Now TV - pozycja 36
 TVK Krawarkon 
WIST
 SAT-KOL
 Supermedia
 OST NET
TV-RAM
Gawex

Oferta 

 W obcej skórze 
 La Patrona
 Miłość po grób
 Płomienie pożądania
 Miłość i przeznaczenie
 Meryem
 Cena namiętności
 Prześladowana
 Smak zemsty
 Zakazana miłość
 Nie oglądaj się
 W obronie honoru
 Imperium kłamstw
 Okrutne miasto
 Słodka ambicja
 Grzech Fatmagül
 Gdzie jest Frida?
 Aromat miłości

 Avenida Brasil
 Siła serca
 Na przekór losowi 
 Trzy siostry 
 Za Głosem Serca 
 Bogaci Też Płaczą

Przypisy 

Polskojęzyczne stacje telewizyjne
Canal+ Polska